Az 1996-os Roland Garros női versenyét a német Steffi Graf nyerte a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Bajnok)</li>
  Szeles Mónika (Negyeddöntős) </li>
  Conchita Martinez (Elődöntős)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Döntős)</li>
  Iva Majoli (Negyeddöntős)</li>
  Anke Huber (Negyedik kör)</li>
  Date Kimiko (Negyedik kör)</li>
  Brenda Schultz-McCarthy (Harmadik kör)''</li>

  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)
  Jana Novotna (Elődöntős)
  Mary Joe Fernández (Negyedik kör)
  Mary Pierce (Harmadik kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Amanda Coetzer (Negyedik kör)
  Martina Hingis (Harmadik kör)
  Barbara Paulus (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1